Англійський звук — поняття в електроакустиці, звукова модель, де особливо чисте відтворення середнього діапазону є домінантою і надзавданням. На відміну від американського звуку, вважається, що якщо при відтворенні музики бездоганно опрацьований середньочастотний діапазон, то все інше можна пробачити. Це не означає, що характеристики апаратури цього класу в області НЧ і ВЧ спеціально занижуються.

Посилання
 GREAT BRITISH SOUND - THE STORY

Акустика